2 miejscowości w Polsce: 
 Jeleńcz – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Kęsowo 
 Jeleńcz – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Parchowo